Della Valle är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Della Valle  (född 1982), fotbollsspelare från San Marino
 
 Diego Della Valle (född 1953), italiensk företagare och idrottsledare
 Filippo della Valle (1698–1768), italiensk skulptör
 Pietro Della Valle (1586–1652), italiensk reseskildrare

Italienska efternamn